Acolman bezeichnet:

 Municipio Acolman, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates México
 Acolman de Nezahualcóyotl, Ort im mexikanischen Bundesstaat México